Верницкий — фамилия:

 Верницкий, Алексей Семёнович (род. 1970) — российский поэт и критик.
 Верницкий, Антон Владимирович (род. 1969) — российский тележурналист и ведущий, режиссёр.